Робин Прёппер (, род. 23 сентября 1993 года, Арнем, Нидерланды) — нидерландский футболист, защитник клуба «Твенте».

Основная игровая позиция — центральный защитник. Также может играть на позиции опорного полузащитника.

Младший брат полузащитника ПСВ и сборной Нидерландов Дави Прёппера.

Карьера 
Прёппер начал заниматься футболом в молодёжном составе клуба «Витесс». На молодёжном уровне также играл в клубе «Де Графсхап». В профессиональном футболе Прёппер дебютировал 17 августа 2012 года в матче против «Гоу Эхед Иглз», где вышел на замену на 88-й минуте матча . Свой первый гол за клуб Прёппер забил в следующем же матче против «Хелмонд Спорт» на 23-й минуте. В этом же матче Прёппер сделал результативную передачу на Тима Винккена. В апреле 2015 года Прёппер продлил свой контракт с «Де Графсхап» до конца сезона 2015/16.

26 мая 2016 года было объявлено о переходе Робина в «Хераклес».

В июле 2021 года перешёл в «Твенте», подписав с клубом трёхлетний контракт.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте heracles.nl

Футболисты Нидерландов
Игроки ФК «Де Графсхап»
Игроки ФК «Хераклес»
Игроки ФК «Твенте»